Хаги:
 Хаги — город в Японии, расположенный в префектуре Ямагути.
 Хаги — японское название растений рода леспедеца.
  — один из видов японской керамики

См. также